Первый дивизион 1981 () — 68-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1981 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1981 на сайте rsssf.com 

1981
Дания
1981 год в Дании